Burg Freudenstein steht für:

 Burg Freudenstein (Brockscheid), Burganlage in Brockscheid, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Burg Freudenstein (Jáchymov), Burganlage in Jáchymov, Tschechien
 Burg Freudenstein (Knittlingen), Spornburg in Knittlingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Burgruine Freudenstein, Spornburg in Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:

 Schloss Freudenstein